Ingestão diária recomendada
Rupia indonésia - cujo código ISO é IDR

Desambiguações de siglas